Eine Mietsache ist der Gegenstand eines Mietvertrages, siehe:
 Mietvertrag (Deutschland)
 Mietvertrag (Österreich)
 Mietvertrag (Schweiz)

Mietsache steht außerdem für:
 Tatort: Mietsache, Fernsehfilm aus der Kriminalreihe Tatort

Siehe auch:
 Charter
 Miete